Жаслык может означать:

 Жаслык — посёлок городского типа в Кунградском районе Каракалпакстана, Узбекистан.
 Жаслык — военный аэродром, расположенный в окрестностях одноимённого посёлка на северо-западе Узбекистана.
 Жаслык — тюрьма в западной части Узбекистана, известная применяемыми там пытками в отношении находящихся там заключенных.